Il toponimo Lebrija può riferirsi a diverse località:

Lebrija, comune della Colombia nel  Dipartimento di Santander
Lebrija, comune della Spagna nella Provincia di Siviglia
Lebrija, fiume della Colombia settentrionale che sfocia nel Mare Caraibico